Коноховка — деревня в Рославльском районе Смоленской области России. Входит в состав Кирилловского сельского поселения. По состоянию на 2007 год постоянного населения не имеет. 
 
Расположена в южной части области в 8 км к востоку от Рославля, в 10 км южнее автодороги  Москва — Варшава («Старая Польская» или «Варшавка»), на берегу реки Острик. В 2 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция О.п. 6-й км на линии Рославль — Фаянсовая.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в августе 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Рославльского района